Lagune steht für:

 Château La Lagune, eines der bekannten Weingüter von Bordeaux
 Lagune, ein Gewässer, das durch Sandablagerungen (Nehrung) oder Korallenriffe (Atoll) vom Meer abgetrennt ist

Siehe auch:
 Blaue Lagune 
 Lagoon
 Lagun
 Laguna